Ein Statistisches Gebiet ein für statistische Zwecke definiertes Gebiet:
 Statistisches Gebiet (Berlin), im Bundesland Berlin
 Statistisches Gebiet (Hamburg), in der Freien und Hansestadt Hamburg

Siehe auch:
 Statistischer Bezirk